

Топоніми 
Ійо — історична провінція в Японії, на острові Шікоку.
Ійо — місто в Японії, в префектурі Ехіме.
Повіт Ійо — в Японії, в префектурі Ехіме.
Ійо — одна з стародавніх назв острова Шікоку в Японії.